Соломенка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Соломенка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Соломенка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Соломенка — деревня в Волотовском районе Новгородской области.

Городская местность 
 Соломенка — историческая местность в Киеве.

Река 
 Соломенка — река в Пермском крае России, впадает в Камское водохранилище.

См. также 
 Соломинка